Багалкот ():

 Багалкот — город в индийском штате Карнатака.
 Багалкот — округ в индийском штате Карнатака.